Flondor steht für:
 Flondor (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht mit Ursprung im moldauischen Bojarenstand

Flondor ist der Familienname folgender Personen:
 Constantin von Flondor (1889–1942), österreichischer und rumänischer Politiker
 Georg von Flondor (Politiker, 1826) (1826–1892), österreichisch-rumänischer Politiker und Abgeordneter des Bukowiner Landtags
 Georg von Flondor (1892–1976), österreichisch-ungarischer Offizier, rumänischer Politiker 
 Johann von Flondor (1865–1924), österreichischer und rumänischer Politiker
 Nikolaus von Flondor (1872–1948), österreichischer und rumänischer Politiker
 Theodor von Flondor (1862–1908), österreichisch-rumänischer Komponist, Dirigent, Jurist, Politiker und Wirtschaftswissenschaftler